Oprawa (poligrafia) – sposób wykończenia publikacji poligraficznej
 Oprawa oświetleniowa – urządzenie elektryczne
 Oprawa obrazu – rama obrazu
 Oprawa wdowia – zabezpieczenie dla żony
 Oprawa okularowa – część okularów
 Oprawa liturgiczna – elementy liturgii
 Oprawa meczu – widowisko tworzone na trybunach przez kibiców